Метчи́к — инструмент для нарезания внутренних резьб, представляет собой винт с прорезанными прямыми или винтовыми стружечными канавками, образующими режущие кромки.

История 
Одно из первых упоминаний метчика связано с британским инженером-механиком и изобретателем Генри Модсли. В конце XVIII — начале XIX века Модсли первым стандартизировал процесс изготовления резьбы и выпустил наборы специальных метчиков и плашек, благодаря которым любой болт стал подходить к любой гайке того же размера, что и он сам. В России образцы таких метчиков были представлены в сантехническом каталоге, выпущенном в дореволюционной Москве Торгово-промышленным товариществом «Василий Осипович Красавин с Братьями» (1899 год).

Нарезание резьбы 
Метчик хвостовой частью крепится в вороток, рабочей частью вводится в отверстие, в котором при проворачивании воротка возвратно-поступательными движениями нарезается резьба. Рабочая часть метчика имеет режущую и калибрующую части. Задняя поверхность рабочей части для исключения трения её об обрабатываемую деталь выполняется затылованной (некруглой). Профиль резьбы метчика должен соответствовать профилю нарезаемой резьбы.

При нарезании резьб в твёрдых материалах часто используют комплекты из двух или трёх метчиков (чернового, среднего и чистового), отличающихся размерами и точностью профиля; на вязких материалах (к примеру, титановых сплавах) используются комплекты до пяти метчиков. Для выполнения большинства бытовых слесарных работ достаточно набора двух метчиков, именно такие комплекты метчиков поступают в розничную торговлю.

Различают метчики для глухих и сквозных отверстий.

Метчики изготавливаются из твёрдого сплава либо из быстрорежущей стали.

Метчики могут использоваться на токарных и сверлильных станках и обрабатывающих центрах (машинные метчики), а также для нарезания резьб вручную. Машинный метчик отличается от ручного формой заходной части. При использовании метчика на станках его закрепляют в специальном патроне (патрон с осевой компенсацией) либо обычном цанговом патроне со специальной цангой для метчиков. Также в последнее время в качестве альтернативы патронам с осевой компенсацией стали применяться цанги с компенсацией, которые можно использовать на обычном цанговом патроне.

Для получения внутренних резьб пластическим деформированием (накатыванием) применяют бесстружечные метчики (раскатники). Их основным отличием от режущих метчиков является отсутствие стружечных канавок. Преимущество раскатников в высокой жесткости и стойкости по сравнению с метчиками. Но у них есть ограничения так где не допускается образование канавки.

Существуют также гаечные метчики, используемые для изготовления гаек. Такой метчик имеет более длинные хвостовик и заходную (калибрующую) режущую часть.

При нарезании резьбы метчик предварительно смазывают консистентной смазкой, например, солидолом. Периодически проворачивают метчик в обратную сторону, чтобы обломить образовавшуюся стружку. Если использовать метчик не по порядку номера (например, чистовой вместо чернового), то его можно легко сломать.

Диаметры отверстий под резьбу приведены в таблице. Ориентировочно можно считать, что диаметр отверстия под резьбу равен разнице номинального диаметра резьбы и её шага.

См. также 
 Плашка
 Клупп
 Резьба
 Режущий инструмент

Примечания

Литература

Ссылки 
 Выбор метчика для нарезания резьбы в отверстии

Слесарные инструменты
Режущие инструменты